В парному розряді жіночого тенісного турніру China Open 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Лілія Остерло і Тамарін Танасугарн виграли титул, у фіналі перемігши пару Ріта Гранде і Меган Шонессі 7–5, 6–1.

Сіяні пари 

 Ріта Гранде /  Меган Шонессі (фінал)
 Жанетта Гусарова /  Ірода Туляганова (півфінал)

 Лі На /  Лі Тін (півфінал)
 Труді Мусгрейв /  Бріанн Стюарт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

China Open (теніс)